Pallavicini-kastély (Kurityán)
 Pallavicini-kastély (Mosdós)
 Pallavicini-kastély (Ópusztaszer)
 Pallavicini-kastély (Pusztaradvány)
 Erdődy-Pallavicini-kastély
 Csáky-Pallavicini kastély, már nem áll

Hasonló elnevezésű épületek
Pallavicini-palota (egyértelműsítő lap)